Acanthonyx är ett släkte av kräftdjur. Acanthonyx ingår i familjen Epialtidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Krabbor
Acanthonyx